Lázár Dénes (1816–1881) honvéd alezredes
 Lázár Dénes (1829–1882) főispán, országgyűlési képviselő